

Ісетське — село, районний центр, Тюменська область
 Ісетське — село, Каменський міський округ, Свердловська область